Жозе Мариану да Консейсан Велозу (; 1742—1811) — бразильский .

Биография 
Жозе Мариану да Консейсан Велозу родился в 1742 году в Сан-Жозе-ду-Риу-дас-Мортис (ныне — Тирадентис).

В 1761 году вступил во францисканский орден. В 1766 году получил степень доктора философии. С 1771 года Велозу был профессором геометрии в Сан-Паулу. Изучал флору Бразилии, с 1782 года при материальной поддержке государства исследовал растения окрестностей Рио-де-Жанейро. В 1790 году Велозу был назначен директором Королевской типографии Арку-ди-Сегу в Лиссабоне. В 1809 году решил вернуться в Бразилию.

В 1811 году Велозу умер в Рио-де-Жанейро.

Некоторые научные работы 
 Vellozo, J.M. (1825). Florae fluminensis. 352 p.

Роды, названные в честь Ж. М. Велозу

Примечания

Литература